Big Beat Records je název dvou hudebních vydavatelství:

 Big Beat Records (Ace Records) – dceřiné vydavatelství britské společnosti Ace Records
 Big Beat Records (Atlantic Records) – dceřiné vydavatelství americké společnosti Atlantic Records